Жизнь в зоопарке:
 «Жизнь в зоопарке» — советский документальный фильм 1946 года.
 Жизнь в зоопарке — песня Майка Науменко, основателя и лидера советской рок-группы «Зоопарк».
 Жизнь в Зоопарке — сольный акустический «живой» альбом Майка Науменко.